Раиса Дмитриевна Позамантир (род. 9 августа 1935, Брянск) — журналист, историк, краевед. Член Союза журналистов России (1979). Почётный гражданин г. Королёва (2008).

Биография 
Раиса Сороколетова родилась 9 августа 1935 года в Брянске, в семье токаря Брянского артиллерийского завода Дмитрия Филипповича и Марии Моисеевны Сороколетовых. В семье было четверо детей.
 
В начале Великой Отечественной войны семья вместе с заводом была эвакуирована в г. Усть-Катав. В 1949 году семья переехала в г. Калининград Московской области, где отец устроился работать в НИИ-88.

В Калининграде Сороколетова училась в средней школе № 4 (ныне лицей научно-инженерного профиля г. Королёва). В школе интерес к краеведению ей привила учитель географии, краевед Серафима Венедиктовна Золотавина.

С 1953 по 1958 годы училась на историческом факультете Московского государственного педагогического института им. Ленина. Получила специальность учителя истории, русского языка и литературы.

В 1957 году вышла замуж за Эльмара Ильича Позамантира (позже — доктора технических наук, профессора Института системного анализа РАН).
   
С 1958 года работала учителем русского языка и литературы в калининградской семилетней школе № 3, с 1960 года — корректором в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, с 1964 года — редактором радиогазеты ЦНИИМаша; с 1967 года — заведующей кабинетом политического просвещения, в 1979—1982 годах — зам. главного редактора газеты «Калининградская правда», с 1982 по 1996 год — заведующей Домом-музеем В. И. Ленина в Костине, с 2005 по 2009 год — научным сотрудником в Королёвском историческом музее.

В 1975 году выпустила книгу «Калининград — его прошлое и настоящее». Это была первая книга по истории города.

Работая в Доме-музее В. И. Ленина в Костине совместно с Л. К. Бондаренко подготовила и издала книгу о жизни В. И. Ленина в Костино (1986), занималась организацией реставрация мемориального дома В. И. Ленина, созданием краеведческого музея в Королеве.

Также в соавторстве с Людмилой (Линой) Константиновной Бондаренко (директор школы пос. «Заря»), выпустила книги «Былое …» (2005), «Восток Москвы: сквозь даль столетий» (2006), «От пушечных залпов до космических стартов» (2008). Калининград — Королёв. К космическим высотам — из глубины веков. — М., (1998).

В настоящее время работает над энциклопедией «Город Королев», выступает с рассказами о городе Королеве на телепередаче «Моя улица» на «Королёв ТВ».

Библиография 

Автор, соавтор и редактор-составитель одиннадцати книг по истории города Королёва, Болшевской коммуны, около 150 журнальных и газетных статей.

 Позамантир Р. Д. Калининград — его прошлое и настоящее. — Калининград, 1975.
 Позамантир Р. Д. Калининграду — 40 лет. — Калининград, 1978.
 Позамантир Р. Д. Калининград // Города Подмосковья. — М., 1979.
 Позамантир Р. Д. Калининград — Королёв. Былое … — М., 2005.
 Бондаренко Л. К., Позамантир Р. Д. В. И. Ленин в Костине. — М.: Моск. рабочий, 1986. — 172 с.
 Позамантир Р. Д., Бондаренко Л. К. Калининград — Королёв. К космическим высотам — из глубины веков. — М., 1998.
 Позамантир Р. Д., Мержанов С. Б., Бондаренко Л. К., Сороколетов Ю. Д. Калининград — Королёв. Полвека, ставшие эпохой. — М., 2005.
 Бондаренко Л. К., Позамантир Р. Д. Восток Москвы: сквозь даль столетий. — М., 2006.
 Бондаренко Л. К., Позамантир Р. Д. От пушечных залпов — до космических стартов. — Королёв, 2008.
 Болшево: альманах. 1994. — 1996. — № 3. — № 1.
 Позамантир Р. Д. Болшевская трудовая коммуна.
 Позамантир Р. Д. Королёв-ракетно-космический наукоград, ИП Струченевская, 2018, ISBN 978-5-905234-12-5.

Примечания

Литература 
 Думы о былом // Калининградская правда. — 2015. — № 88 (18402; 8 августа).

Ссылки 
 Позамантир Раиса Дмитриевна. Наукоград Королёв.
 https://web.archive.org/web/20141105101916/http://sm.evg-rumjantsev.ru/desingers/sorokoletov-vd.html
 Телепередача «Королёвский краевед Раиса Позамантир пишет городскую энциклопедию».
 Городской летописец.
 Думы о былом. Калининградская правда.
 Позамантир Раиса Дмитриевна.

Выпускники МПГУ
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Почётные граждане Королёва